Уиллард Ф. «Вилли» Сомерсет (; род. 17 марта 1942 года в Шароне, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв два из девяти сезонов её существования, плюс ещё восемь игр в Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того успел поиграть в EPBL и EBA, став в сезоне 1970/1971 годов чемпионом и самым ценным игроком EBA в составе команды «Скрантон Аполлос».

Ранние годы 
Вилли Сомерсет родился 17 марта 1942 года в городе Шарон (штат Пенсильвания), а учился немного южнее в городе Фаррелл в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Скрантон Майнерс»
Игроки «Хьюстон Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»